Bokszer
Bokszer, kutyafajta
bokszerlázadás vagy bokszerfelkelés 1900-ban volt Kínában, a külföldiek egyre erősödő hatalma és a terjedő kereszténység ellen
Bokszermotor, a belső égésű motorok egyik típusa
Bokszeralsó (bokszer, bokszersort, bokszernadrág változatban is), fehérnemű típus
Bokszer, lapos fémdarabból készült, négy ujjra húzható és fogójával marokba szorítható, bütykös támadóeszköz 

Boxer

Boxer, havilap
Boxer, magyar rockegyüttes
Boxer páncélozott harcjármű